Ballarin ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Ballarin (1922–1949), italienischer Fußballspieler
 Dino Ballarin (1923–1949), italienischer Fußballspieler
 Hans-Georg Ballarin (1906–1986), deutscher Jurist 
 Lotte Ballarin (1919–2016), deutsche Grafikerin
 Werner Ballarin (1935–2009), deutscher Kunsthistoriker